Операция „Ентебе“, позната още като Операция „Мълния“ или Операция „Йонатан“, е въоръжена спасителна операция на израелските специални части, проведена на летището Ентебе, Уганда в нощта на 3 срещу 4 юли 1976 година. Нейната цел е освобождаване на заложници, похитени от членове на Фронта за освобождение на Палестина. Отвлечен е полет 139 на Ер Франс. Похитителите заплашват, че ще убият заложниците ако не се изпълнят исканията им за освобождаване на затворници.

Източници 

Израелско-палестински конфликт
Операции на Израелските отбранителни сили
Въоръжени сили на Уганда
История на Уганда
История на Израел